Emil Cohn, echte naam van de Duitse schrijver Emil Ludwig
Ferdinand Cohn, Duits bioloog
Marc Cohn, Amerikaans singer-songwriter
Ruth Cohn, Duits-Amerikaans psychotherapeute en pedagoge
Daniel Cohn-Bendit, Frans-Duits politicus